46-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 26 марта по 6 ноября 1983 года. Победителем стал днепропетровский «Днепр» (впервые в своей истории).

Высшая лига. Итоговая таблица 

Лимит ничьих равен 10.

Лучший бомбардир — Юрий Гаврилов («Спартак» Москва) — 18 голов в 34 матчах.

Первая лига. Итоговая таблица 

Лимит ничьих равен 12.

Вторая лига. Итоговое положение 

В финальном турнире участвовали девять команд, победивших в зональных соревнованиях. Коллективы были разделены на три группы, победитель каждой из них получал путёвку в первую лигу. Путёвки в первую лигу завоевали команды «Иртыш» (Омск), «Спартак» (Орджоникидзе) и «Динамо» Батуми.

Финал I

Финал II

Финал III

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Протоколы всех матчей высшей лиги
 Сезон 1983 года на football.lg.ua